Beuggen steht für:
 Beuggen (Adelsgeschlecht), süddeutsches Adelsgeschlecht
 Beuggen (Rheinfelden), Stadtteil von Rheinfelden
 Burg Beuggen, abgegangene Höhenburg beim Rheinfelder Stadtteil Beuggen
 Schloss Beuggen, ehemaliges Wasserschloss im Rheinfelder Stadtteil Beuggen